Hong kan verwijzen naar  
 Hóng (弘), een Chinese achternaam
 Hóng (闳), een Chinese achternaam
 Hóng (洪), een Chinese achternaam
 Hóng (紅), een Chinese achternaam
 Høng, een plaats in Denemarken
 Hong (Thailand), een eiland in Thailand
 Hong H-5, de Chinese versie van de bommenwerper Iljoesjin Il-28
 Hongkong, een stad in China
 Hong, een koelieloods, langgerekt onderkomen voor (dwang)arbeiders